

События 
 1459—1463 — захват султаном Мехмедом Сербии, Боснии, греческих княжеств Мореи. Начало войны с Венецией.
 23 сентября — в Англии войско Белой Розы разбило силы Алой Розы у Блор-Хифа.
 Завершение покорения турками Сербии. Начало захвата Боснии.
 Около 1459 — образование Астраханского ханства на нижней Волге.
 Разделение Русской церкви на Киевскую и Московскую митрополии (закреплено Собором русских архиереев в Москве).
 Впервые упоминается город Орлов.
 Перестроена крепость Фуна.
 1459—1469 — султан Хорасана Абу-Саид.
 Основан Бухарест.
 Основан Базельский университет (город Базель).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1459 году
 2 марта — Адриан Дедел, Адриан VI, Папа Римский с 1522 года, воспитатель императора Карла V (ум. 1523).
24 июня — Эцио Аудиторе Да Фиренце главный персонаж видеоигр «Assassin’s Creed II», «Assassin’s Creed: Brotherhood» и «Assassin's Creed: Revelations».

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1459 году

См. также

Примечания